Найдек — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Найдек, Владимир Леонтьевич (1937—2022) — советский и украинский учёный в области материаловедения и металлургии.
 Найдек, Леонтий Иванович (1907—1992) — партийный деятель Украинской ССР.